«Pío Cabanillas» - conjunto del nombre propio Pío y el apellido Cabanillas - puede referirse a:

Personajes 
 Pío Cabanillas Gallas (1923-1991), ministro de Información y Turismo (1974) y de Justicia (1981-1982) - padre de:
 Pío Cabanillas Alonso (1958-), director general de RTVE (1998-2000) y ministro portavoz del Gobierno (2000-2002).